Ostrach – gmina w Niemczech, w Badenii-Wirtembergii
 Ostrach – rzeka w Niemczech, prawy dopływ Dunaju
 Ostrach – rzeka w Niemczech, prawy dopływ Iller